Zhangwu (章武) est une ère (nianhao) du calendrier chinois, allant de 221 à 223 ;
 Le xian de Zhangwu (彰武) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.